Reynolds är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Reynolds ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Chapman Ridge,  meter över havet,  kilometer nordväst om Reynolds.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis